Čile:
 Antofagasta, grad
 Antofagasta (provincija), provincija
 Regija Antofagasta, regija